Ligusticum fedtschenkoanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Ligusticum fedtschenkoanum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
fedtschenkoanum